Il singolare del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Attila Sávolt che ha battuto in finale Giorgio Galimberti 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Federico Luzzi (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Juan Albert Viloca (secondo turno)
 Nicolas Coutelot (secondo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2001